Ботошані — місто в Румунії, центр повіту Ботошані.
 Ботошані (футбольний клуб) — румунський футбольний клуб із однойменного міста.

Див. також 
 Ботошані

Багатозначні терміни